Carlí, partidari del carlisme
 Carlí (moneda), moneda napolitana del segle XVII
 Carlí (gos), raça de gos